El nombre Guttenberg se puede referir a:
 Guttenberg, localidad alemana en Baviera.
 Guttenberg, localidad estadounidense en Iowa.
 Guttenberg, localidad estadounidense en Nueva Jersey.
 Karl-Theodor zu Guttenberg, político alemán.
 Steve Guttenberg, comediante estadounidense.

Y con la grafía «Gutenberg»